Полівська сільська рада — Київська область, Миронівський район
 Полівська сільська рада — Харківська область, Дергачівський район